28 lag deltog i Kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 1982 (CAF) och de spelade om 2 platser till VM-slutspelet.

Kvalet spelades i fyra omgångar. 

 Omgång 1 – Liberia, Sudan, Togo och Zimbabwe gick direkt vidare till omgång 2. Övriga 24 lag parades ihop till dubbelmöten och de 12 vinnarna gick vidare till omgång 2.
 Omgång 2 – De 4 lag som stod över och de 12 vinnarna från omgång 1-lagen parades ihop till dubbelmöten och de 8 vinnarna gick vidare till omgång 3.
 Omgång 3 – De 8 vinnarna från omgång 2 parades ihop och möttes i dubbelmöten, de 4 vinnarna gick vidare till omgång 4.
 Omgång 4 – De 4 vinnarna från omgång 3 parades ihop och möttes i dubbelmöten, de 2 vinnarna gick vidare till VM-slutspelet.

Följande lag kvalificerade sig för VM-slutspelet:

Omgång 1

Omgång 2

Omgång 3

Omgång 4

Algeriet och Kamerun gick vidare till VM-slutspelet.

Källor

CAF
1980 i Afrika
1981 i Afrika
Fotbollsåret 1980
Fotbollsåret 1981